

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Janowiczki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Kondratowice 
 Janowiczki – część wsi Giebułtów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki 
 Janowiczki – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Racławice 
 Janowiczki – wieś w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska